Spilomicrus är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1832. Spilomicrus ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hyllhornsteklar
Spilomicrus